MY steht als Abkürzung für:

 eine dänische Lokomotivbaureihe des Herstellers Frichs; siehe DSB MY (I)
 eine dänische Lokomotivbaureihe des Herstellers NoHAB; siehe DSB MY (II)
 Bahamas nach dem ICAO-Code
 Malaysia als Ländercode nach ISO 3166
 Megalithisches Yard, eine Maßeinheit, die vom schottischen Ingenieur Alexander Thom postuliert wurde, damit sollen viele Megalithanlagen und Steinsetzungen erstellt worden sein 
 Motoryacht, ein von einem oder mehreren Verbrennungsmotoren oder Elektromotoren angetriebenes Wasserfahrzeug, wird sowohl auf Binnen- als auch auf Küstengewässern eingesetzt

MY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Mayen-Koblenz
 Griechenland: Lesbos (Mytilini)
 Großbritannien: Manchester
 Slowakei: Okres Myjava
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

My steht für:

 Mu (Rakete), eine Bezeichnung für eine japanische Trägerrakete
 My (Majuskel , Minuskel ), der 12. Buchstabe des griechischen Alphabets
 My (Vorname), ein weiblicher Vorname
 My (Vorsilbe), ein englisches Possessivpronomen (mein), welches als Vorsilbe auch im Deutschen verwendet wird
 My (Belgien), ein Ortsteil der Gemeinde Ferrières in Belgien
 der russische Originaltitel des dystopischen Romans Wir von Jewgeni Samjatin (Kyrillisch: Мы), siehe Wir (Roman)
 My-Variante B.1.621 (englisch: Mu) des SARS-CoV-2-Virus, das die COVID-19-Erkrankung auslösen kann

my steht als Abkürzung für:

 birmanische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1

.my steht als Abkürzung für:n Namensform verwendete Abkürzungen mit Punkten entsprechend ihrer üblichen Aussprache 

 .my, länderspezifische Top-Level-Domain von Malaysia

Siehe auch:
 Mỹ, vietnamesischer Vorname

MY